Кубок румунської ліги 2016–2017 — 3-й розіграш Кубка румунської ліги. Титул вперше здобув Динамо (Бухарест).

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|11 серпня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 листопада 2016

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 грудня 2016/28 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 грудня 2016/1 березня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок румунської ліги на soccerway 

2016–2017
2016 у футболі
2017 у футболі